Chojna (gromada w powiecie chojeńskim)
 Chojna (gromada w powiecie wągrowieckim)